Luther Márton, a protestáns reformáció szellemi atyja, lelkész, reformátor
 Luther 1928-ban bemutatott német némafilm, rendezte: Hans Kyser
 Luther 1964-ben bemutatott ausztrál tévéfilm, rendezte: Christopher Muir
 Luther 1974-ben bemutatott brit-kanadai-amerikai film, rendezte: Guy Green
 Luther 2003-ban bemutatott német-amerikai film, rendezte: Eric Till
 Luther (2010–), brit televíziós sorozat